Millertown ist der Name mehrerer Orte:

In Kanada:
 Millertown (Neufundland und Labrador)

In den Vereinigten Staaten:
 Millertown (Alabama)
 Millertown (New York)
 Millertown (Ohio)
 Millertown (Pennsylvania)
 Millertown (Tennessee)
 Millertown (West Virginia)

Siehe auch:
 Millerstown